Вера Константиновна Беляцкая род. в 1935 году — доярка Шушенского совхоза-техникума имени Ленина и Крупской Шушенского района Красноярского края, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1986).

Биография 
Родилась в 1935 году в деревне Масленниково (ныне не существует) была на территории Боготольского района Красноярского края. Русская. Выросла в деревне Соловьевка Тюхтетского района. Окончила неполную среднюю школу. Еще в школе помогала маме в работах на ферме, доила коров.
А в шестнадцать и сама стала дояркой.

В 1953 году вышла замуж и уехала в город Боготол. Здесь работал уборщицей в средней школе, разнорабочей совхоза, подсобной рабочей в кузнечного цеха вагоноремонтного завода, рабочей, станочницей мебельного цеха райпромкомбината.

В 1962 году с семьей переехала в поселок Шушенское. Устроилась работать доярка в совхоз-техникум им. В.И. Ленина и Н.К. Крупской. Работала рядом с Героями Социалистического Труда Анной Косых и Александрой Жуковой. Через полтора года имя Веры Беляцкой стали называть в числе правофланговых. В числе лучших надаивала по четыре тысячи литров молока. Решили достичь пятитысячного рубежа. Сначала высоту взяла Жукова, а потом и Беляцкая. Одиннадцатую пятилетку обе сделали за три с половиной года.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года и 16 декабря 1980 года Беляцкая Вера Константиновна награждена орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степеней.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 года Беляцкая Вера Константиновна награждена орденом Трудовой Славы 1-й степеней. Стала полным кавалером ордена Трудовой Славы.

Работала дояркой, мастером машинного доения до выхода на пенсию.

Проживала в селе Алтан Шушенского района Красноярского края.

Награды 
Награждена орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней:

 медалями.
 в 1985 году награда ВДНХ — легковой автомобиль «Москвич».

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Трудовой Славы

Примечания

Литература 
 Документы Государственного архива Российской Федерации
 Наградной лист
 
 Энциклопедия Красноярского края, Юг. – Красноярск: Буква С, 2008 – стр.238;
271; 273.
 Шушенский Государственный архив. Ф.25, Д. 4, Оп.1 
 Енисейский энциклопедический словарь. — Красноярск: КОО Ассоциация «Русская энциклопедия», 1998. — С. 725
 Созидатели: людям труда Красноярского края посвящается / Е. Лалетина и др.;
фото: Олег Кузьмин и др. – Красноярск: Поликор, 2011

Ссылки 

 Несяев В. Барышня-крестьянка // Красноярский рабочий. — 22.03.2002.
 Герои труда
 [ Интернет-энциклопедия Красноярского края. Герои труда. Беляцкая Вера Константиновна. Жукова Александра Григорьевна// http://my.krskstate.ru/docs/heroes_
of_labor/zhukova-aleksandra-grigorevna/]

Персоналии:Красноярский край
Доярки
Депутаты Красноярского краевого совета
Депутаты районных советов РСФСР